Amedeo Modigliani (1884-1920), peintre et sculpteur italien.
 Franco Modigliani (1918-2003), économiste italo-américain.
 Gianfrancesco Modigliani, peintre italien (fils de Livio).
 Jeanne Modigliani (1918-1984), écrivain italien.
 Livio Modigliani (1540-1610), peintre italien.

Cinéma 
 Modigliani, film de Franco Brogi Taviani sorti en 1989
 Modigliani, film de Mick Davis sorti en 2003.

Musique 
 Quatuor Modigliani (2003-), ensemble français de musique de chambre.

Lieux 
Ne pas confondre avec Modigliana qui est une commune italienne de l'ouest de la région d'Emilia-Romagna.